Трес Окотес има више значења:

 Трес Окотес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Окотес (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Трес Окотес (Сан Себастијан Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трес Окотес (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику